Chacal-2 — тактический разведывательный БПЛА. Разработан и построен французской компанией Alcore Technologies. Силовая установка — двухтактный четырёхцилиндровый поршневой двигатель, мощностью 24 л. с. с углепластиковым воздушным винтом; либо газотурбинный двигатель с тягой 27 кг.

Летно-технические характеристики 
Аппарат обладает следующими ЛТХ:
 силовая установка — двухтактный четырёхцилиндровый поршневой двигатель (мощность — 24 л. с., движитель — углепластиковый воздушный винт) или газотурбинный двигатель (тяга — 27 кг);
 размах крыла — 2,6 м;
 длина — 3,0 м;
 высота — 0,67 м;
 масса пустого — 30 кг;
 максимальная полезная нагрузка — 20 кг;
 максимальная взлётная масса — 75 кг;
 максимальная скорость — 320 км/ч;
 минимальная скорость — 80 км/ч;
 практический потолок — 3000 м;
 радиус действия — 50 км;
 продолжительность непрерывного полета — 4 ч;
 полезная нагрузка — камера с передачей видеоинформации в реальном масштабе времени.

Ссылки 
 Chacal-2. Технические характеристики, фото. Avia.pro.
 Chacal-2. Мир беспилотников, 2001.
 Официальный сайт
 Тактико-технические характеристики

Беспилотные самолёты-разведчики